YDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Main Duck Island (Canada)